Kropotkin ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko  Кропо́ткин).

 Aleksander Aleksandrovič Kropotkin (1846—1886), ruski popularizator astronomije.
 Peter Aleksejevič Kropotkin (1842—1921), ruski princ, intelektualec, anarhist, geograf in raziskovalec.

Kraji 

 Kropotkin, mesto v Karsnodarskem kraju, Rusija.
 Kropotkin, naselje v Irkutski oblasti, Rusija.